Oasis, angol rockzenekar
Zene
 Oasis, Bahashishi-dal
 Oasis, Gackt japán énekes kislemeze
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Oasis, település Kalifornia államban
 Oasis, település Utah államban